Kameno est un toponyme qui peut désigner :
Kameno, une obchtina de Bulgarie située dans l'oblast de Bourgas ;
 Kameno, une ville de cette obchtina.
Kameno, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Herceg Novi.